Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1983-1984 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

Karlsruher SC et Schalke 04, tous deux relégués de la Bundesliga en début de saison réussissent à remonter directement.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Les deux clubs se maintiennent dans leur division respective.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1983-1984
Championnat Allemagne Football 1983-1984 D2
Championnat Allemagne Football 1983-1984 D2
Football en 1984
Football en 1983